Renee Perez (Henderson, 8 de dezembro de 1984) é uma modelo e atriz pornográfica americana.

Carreira

Foi Pet do mês de novembro de 2005 da revista Penthouse. Enquanto trabalhava para a Penthouse seu nome era Renee Diaz. Ela começou sua carreira no pornô aos 19 anos de idade.

Trabalhou para a Hustler antes de passar para a Penthouse.. Assinou um contrato com o Ninn Worx Studios e trabalhou exclusivamente para o diretor Michael Ninn até outubro de 2008 Sua primeira cena do gênero hetero foi no filme Casa de Perez 2 .

Prêmios
2010 AVN Award - Melhor Cena de Sexo Solo - Solamente 2 
2010 XBIZ Awards - Web Babe/Estrela do ano

Filmografia
Dark Flame (2008)
A Capella (2007)
Carmen & Ava (2007)
Fem Staccato 9 (2007)
House Of Pérez (2007)

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos